Coolgardie kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coolgardie (ort), Western Australia, 
 Coolgardie (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar